FOPS,FoPS oder FOPs steht für

 Forssan Palloseura, ein finnischer Eishockeyverein
 Falling Object Protective Structure, Schutzaufbau gegen herabfallende Gegenstände auf Fahrerkabinen
 Formal orthogonale Polynome (FOPs)
 Forschungsprogramm Stadtverkehr (FoPS)
 Frequently Occuring Problems (and their Solution) FOPs, die aktive Ergänzung zu den passiven FAQs für vorhersehbare Probleme mit z. B. Konzepten oder Strategien insbesondere im Schulunterricht, ohne auf Fragen zu warten.

FOPS